FRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Forlì (Italia)